Нижние Кугурешты () — село в Флорештском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Нижние Кугурешты, включающей также село Ципордей.

География 
Село расположено на высоте 214 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Кухурештий де Жос проживает 1835 человек (870 мужчин, 965 женщин).

Этнический состав села:

Известные уроженцы 
 Юстин Штефан Фрэциман (Iustin Ştefan Frăţiman) — румынский историк, член-корреспондент Румынской Академии.

Примечания 

Населённые пункты Флорештского района